On peut appeler Jeux olympiques d'Helsinki  plusieurs grands événements sportifs prévus ou effectivement organisés à Helsinki, capitale de la Finlande :
 les Jeux olympiques d'été de 1940, supprimés à cause de la Seconde Guerre mondiale ;
 les Jeux olympiques d'été de 1952.